La parola Efate può avere i seguenti significati:

Geografia
Éfaté – isola dell'Oceania, appartenente alla repubblica di Vanuatu

Linguistica
efate – idioma parlato nella repubblica di Vanuatu; si suddivide in South efate e North efate

Zoologia
Efate – genere di ragni della famiglia Salticidae